Uby steht für:
 Uby (Douze), rechter Nebenfluss der Douze in den Regionen Okzitanien und Nouvelle-Aquitaine

uby steht für:
 Ubychische Sprache (ISO-639-3-Code), ausgestorbene nordwestkaukasische Sprache

uby